Pater Noster ou "Pai Nosso" é, provavelmente, a oração mais conhecida no Cristianismo.

Pater Noster ou Paternoster pode também referir-se a:
 Paternoster, um elevador de passageiros, que consiste de uma cadeia de compartimentos abertos que se movem lentamente em um loop para cima e para baixo dentro de um edifício.
 Paternoster, Cabo Ocidental, África Do Sul.
 A Paternoster Gang, um trio de recorrentes personagens fictícios na série de televisão Britânica de ficção científica Doctor Who, cuja sede era em Paternoster Row.
 Espinhel, também conhecido como páter-nóster, um aparelho de pesca que consiste em uma corda comprida ao longo da qual são fixadas, em intervalos regulares, linhas munidas de anzóis. 
Desambiguação
Pater Noster, farol sueco no estreito de Escagerraque